Een doorwaadbare plek
Een drenkplaats
Een plas of vijver in een eendenkooi (= kooiplas)
De afkorting voor wedstrijd.
Wed (Utrecht), een straat in de Nederlandse stad Utrecht.
Wed (weg), bepaald type straat
Wet op de economische delicten (afkorting: WED)